

Toponyme

Canada 
 Rivière Stewart, affluent du Yukon ;
 Stewart Crossing, localité du Yukon ;
 Stewart River, village abandonné du Yukon ;
 Stewart, ville de Colombie-Britannique ;
 Rivière Stewart, un affluent de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec ;
 Rivière Stewart, un affluent de la rivière Bostonnais, coulant dans la municipalité La Bostonnais, La Tuque, au Québec ;

Chili 
 Île Stewart ;

États-Unis 
 , comtés des États-Unis ;
 Stewart, localité non incorporée de l'État d'Indiana ;
 Stewart, une ville américaine située, dans le Minnesota ;

Nouvelle-Zélande 
 Île Stewart.

Patronyme

A-C 
 Al Stewart (1945-), chanteur pop britannique ;
 Alice Stewart Ker (1853-1943), suffragette et médecin écossaise ;
 Alexander Turney Stewart (1803-1876), un entrepreneur irlandais qui a fait la plus grande fortune dans le commerce de détail ;
 Alexandra Stewart (1939-), actrice québécoise ;
 Alfie Stewart (1993-), acteur britannique ;
 Allan Stewart Königsberg, nom d'état civil de Woody Allen ;
 Amii Stewart (1956-), chanteuse américaine de disco ;
 Amy Stewart (1969-), écrivaine américaine ;
 Anthony Stewart (1985-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Anthony Stewart (1992-), joueur anglais de football ; 
  ;
 Billy Stewart (1937-1970), chanteur et pianiste de jazz et de scat ;
 Bob Stewart (1949-), militaire et homme politique britannique ;
 Bob Stewart (1950-2017), joueur canadien de hockey sur glace ;
  (1985-), joueur gallois de rugby ;
 Breanna Stewart (1994-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Bryanne Stewart (1979-), joueuse australienne de tennis ;
 Byron Stewart (1956-), acteur américain ;
 Cam Stewart (1971-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Catherine Mary Stewart (1959-), actrice canadienne ;
 Cathy Stewart (1956-1994) actrice pornographique française ;
  ;
 Charlotte Stewart (1941-), actrice américaine ;
 Chelsea Stewart (1990-), joueuse canadienne de soccer ;
  ;
 Christian Stewart (1966-), joueur canadien de rugby à XV ;
 Cornelius Stewart (1989-), footballeur vincentais ;
  (1998-), acteur américain ;
 Crystle Stewart (1981-), Miss USA 2008 ;

D-F 
 Danielle Stewart (1981-), joueuse de softball australienne ;
 Danny Stewart (1985-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Dale Stewart (1979-), bassiste du groupe de grunge Seether ;
  ;
  ;
 DeLisle Stewart (1870-1941), astronome américain ;
 Dennis Stewart (1947-), ancien joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Derek Stewart (1971-), joueur de basket-ball professionnel américain ;
  ; ;
  ;
  ;
 Douglas Day Stewart (1940-), scénariste américain ;
 Dugald Stewart (1753-1828), philosophe écossais ;
 Earnie Stewart (1969-), footballeur américain ;
 Edward Stewart (1915-1999), chef décorateur américain ;
 Edward Richard Stewart (1782-1851), homme politique écossais ;
 Elaine Stewart (1929-2011), actrice et modèle américaine ;
 Eric Stewart (1945-), musicien anglais et compositeur de chanson ;
 Eve Stewart (1961-), décoratrice artistique de cinéma ;
 French Stewart (1964-), acteur américain ;

G-K 
 Gary Stewart (1944-2003), musicien de country et un auteur-compositeur américain ;
 Geoffrey Stewart (1973-), rameur d'aviron australien ;
 George R. Stewart (1895-1980) : romancier américain ;
  ;
 George Stewart Henry (1871-1958), homme d'affaires et politique canadien de l'Ontario ;
 Greg Stewart (1990-) : footballeur écossais ;
 Gregory Stewart (1986-), joueur de hockey sur glace professionnel canadien ;
 Halley Stewart (1838-1937), homme d'affaires et homme politique britannique ;
 Harold Charles Stewart (1906-2001), pharmacien britannique ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Jackie Stewart (1939-), pilote automobile écossais, triple champion du monde de Formule 1 ;
 Jackson Stewart (1980-), coureur cycliste américain ;
 Jacques Stewart (1936-), pasteur, président de la Fédération protestante de France de 1987 à 1997 ;
  ;
  ;
 
 Jay Stewart (1918-1989), acteur américain ; 
 
 Jean Stewart (1930-2020), nageuse néo-zélandaise ; 
 Jermaine Stewart (1957-1997), chanteur américain ;
  ;
  ;
  ;
 Jon Stewart (1962-), humoriste, producteur, acteur et auteur américain ; 
  ;
 Julius LeBlanc Stewart (1855-1919), peintre américain ;
 Karl Stewart (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Kebu Stewart (1973-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Kelsey Stewart (1994-), joueuse de softball américaine ;
 Ken Stewart (1953-), ancien joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Kerron Stewart (1984-), athlète jamaïquaine, spécialiste du sprint ;
 Kristen Stewart (1990-), actrice américaine, rendue célèbre grâce à son rôle de Bella Swan dans Twilight ;

L-N 
  ;
 Liliane Stewart (1928-2014), philanthrope québécoise ;
 Louis Stewart (1944-2016), guitariste irlandais de jazz ;
 Lyle Stewart (1951-), homme politique canadien ;
 Lynne Stewart (1939-2017), avocate et militante politique américaine ;
 Marcus Stewart (1972-), footballeur anglais ;
 Martha Stewart (1941-), personnalité américaine de la télévision ;
  ;
  ;
 May « Nancy » Stewart (1878-1923), devint la princesse Anastasia de Grèce ; 
  ;
 Mel Stewart (1929-2002), acteur américain ;
 Melvin Stewart (1968-), nageur américain ;
 Murray Stewart (1986-), kayakiste australien ;
 Nelson « Nels » Stewart (1902-1957), joueur de hockey sur glace professionnel canadien ;
 Stewart, marquis de Londonderry, lignée de la noblesse britannique ;

P-T 
 Patrick Stewart (1940-), acteur britannique ;
  ;
 Payne Stewart (1957-1999), golfeur américain ;
 Peggy Stewart (1923-2019), actrice américaine ;
 Peter A. Stewart (1921-1993), physiologiste canadien.
  ;
  ;
 Rex Stewart (1907-1967), cornettiste de jazz américain ;
  ;
  ;
 Robert Banks Stewart (1931-2016), scénariste écossais ;
 Robert L. Stewart (1942-), astronaute américain ;
 Rod Stewart (1945-), chanteur britannique ;
  ;
 Roy Stewart (1883-1933), acteur américain ;
 Samantha Stewart (1989-), lutteuse canadienne ;
 Sean Stewart (1965-), écrivain américain spécialisé en science-fiction et fantasy ;
  ;
 Shannon Stewart (1978-), modèle et actrice américaine ;
 Sherwood Stewart (1946-), joueur de tennis professionnel américain ;
 Slam Stewart (1914-1987), musicien américain de jazz ;
  ;
 Tony Stewart (1971-), pilote américain de NASCAR ;
 Travis Stewart (1982-), musicien électronique américain plus connu sous l'alias Machinedrum ;
 Tremaine Stewart (1988-2021),  footballeur jamaïcain ;
 Trenton Lee Stewart (1970-), auteur américain ;
 Trevor Stewart (1997-), athlète américain ;
 Tyler Stewart (1978-), triathlète américaine ;
  ;
  ;
 .

Pseudonyme 

 Terry Stewart (1916-1983), auteur français de romans policiers ;
 Cathy Stewart (1956-1994), actrice pornographique française.

Divers 
 Stewart Grand Prix, une écurie de Formule 1
 Le Musée Stewart, un musée à Montréal
 La plateforme de Stewart, un type de robot parallèle constitué de six actionneurs
 Le théorème de Stewart, une généralisation du théorème de la médiane en géométrie euclidienne
 (26712) Stewart, un astéroïde

Patronyme écossais